Jelena Bělovová () je jméno a příjmení více osob:

 Jelena Bělovová (šermířka)  (* 1947), sovětská sportovní šermířka, fleretistka
 Jelena Bělovová (biatlonistka)  (* 1965), sovětská a ruská biatlonistka